Dalok
 Virus, a KMFDM kislemeze, 1989.
 Virus, az Iron Maiden kislemeze, 1996.
 Virus, Björk kislemeze, 2011.

Albumok
 Virus, a Hypocrisy albuma, 2005.
 Virus, a Heavenly albuma, 2006.

 Virus (film, 1980)
 Virus (regény), Komacu Szakjó regénye